Рія Доші (нар. 24 квітня 1996) — колишня сінгапурська тенісистка.

Участь у Кубку Федерації

Одиночний розряд

Парний розряд

Примітки

Посилання 
 
 
 

Народились 1996